Dahabiya ist der Name

 eines Schiffstyps, siehe Dahabieh
 eines Sufi-Ordens, siehe Dhahabiyya